André Lalande kan syfta på: 

* André Lalande (1867–1963), fransk filosof
 André Lalande (1913–1995), fransk general